Майлз () — английская фамилия, по правилам записываемая как Майлс.

Известные носители 
 Майлз, Аарон (род. 1983) — американский профессиональный баскетболист.
 Майлз, Аланна (англ. Alannah Myles; род. 1958) — канадская певица.
 Майлз, Бадди (1947—2008) — американский музыкант.
  (1949—2021) — английский музыкант.
 Майлз, Вера (род. 1929) — американская актриса.
 Майлз, Дариус (род. 1981) — американский баскетболист.
 Майлз, Диксон (1804—1862) — американский генерал, участник Гражданской войны в США.
 Майлз, Джоанна (род. 1940) — американская актриса, лауреат двух премий «Эмми».
 Майлз, Кристофер (род. 1939) — английский режиссёр, сценарист, продюсер, брат Сары Майлз.
 Майлз, Морис (1908—1985) — британский дирижёр.
 Майлз, Нельсон Эплтон (1839—1925) — американский генерал, участник Гражданской войны в США.
 Майлз, Розалин (род. 1943) — английская и австралийская писательница.
 Майлз, Сара (род. 1941) — английская актриса.
 Майлз, Си Джей (род. 1987) — американский профессиональный баскетболист.
 Майлз, Сильвия (урождённая Сильвия Рубен Ли; 1924—2019) — американская актриса.
 Майлз, Тениша Роберта (псевдоним Джада Файер; род. 1976) — американская порноактриса.
 Майлз, Уолтер (1885—1978) — американский психолог.

Псевдонимы 
 Роберт Майлз (1969—2017) — итальянский диджей и композитор, работавший в различных стилях электронной музыки, родоначальник жанра «дрим-хаус».
 Майлз Стром
 Майлз Форкосиган

См. также 
 Майлс